AVO peut faire référence à :
  ;
 Alaska Volcano Observatory (en français, Observatoire volcanologique d'Alaska), un observatoire volcanologique assurant la surveillance et l'étude des volcans de l'Alaska ;
 Société des auto-transports de la Vallée de l'Orbe, une société de transports publics dans le canton de Vaud, en Suisse.